En la mitología griega Anfítea (Ἀμφιθέα) es la esposa de Autólico, madre de Anticlea y abuela de Odiseo. Según una versión tardía deTzetzes, Anfítea era también la madre de Ésimo, padre de Sinón.

Bibliografía 
 Grimal, Pierre 1981 Diccionario de mitología griega y romana Barcelona:Paidós s.v. Esimo

Referencias 

Mitología griega
Personales de la Odisea